Een prijs die hoofdzakelijk in de Verenigde Staten maandelijks wordt uitgereikt aan de beste medewerker van een bedrijf.
Employee of the Month (2004), een film uit 2004
Employee of the Month (2006), een film uit 2006